Delaume peut désigner :
 Chloé Delaume (1973-), une écrivaine française.
 Coralie Delaume (1976-2020), une blogueuse et essayiste française.

Homonymie de patronyme